För släktet med syrenväxter, se Picconia (växt). 

Picconia är ett släkte av tvåvingar. Picconia ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Parasitflugor
Picconia